Millebaach kan syfta på följande platser:

Belgien/Luxemburg 

 Millebaach (Eischen),

Luxemburg 

 Millebaach (Clemency),